Мерзляк — фамилия.
 Мерзляк, Аркадий Григорьевич (род. 1958)- автор учебников Математики.
 Мерзляк, Иван Дмитриевич (1915—1943) — Герой Советского союза.